Ви́ктор Я́ковлев:
 Яковлев, Виктор Борисович (род. 1953) — российский политик.
 Яковлев, Виктор Васильевич (1871—1945) — лауреат Сталинской премии, заслуженный профессор Инженерной Академии, генерал-лейтенант инженерных войск (1944).
 Яковлев, Виктор Леонтьевич (род. 1934) — советский учёный-геолог, член-корреспондент РАН (1991), лауреат премии имени Н. В. Мельникова (2001).
 Яковлев, Виктор Михайлович (1933—1987) — советский дирижёр, народный артист РСФСР (1985).